Die Abierto de Puebla 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. März 2016 in Puebla stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 82 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 99 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 49 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Heroica Puebla de Zaragoza